Il doppio del torneo di tennis Ethias Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michal Mertiňák e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Yves Allegro e Horia Tecău 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Michal Mertiňák /  Lovro Zovko (Campioni)
 David Škoch /  Igor Zelenay (primo turno)

 Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno)
 Sebastián Prieto /  Jim Thomas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ethias Trophy 2008